Bihler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Bihler (Klostername Gregorius; 1760–1823), deutscher Benediktiner, Musiker und Komponist, siehe Franz Bühler (Komponist)

 Katharina Bihler (* 1966), deutsche Hörspielsprecherin und Performancekünstlerin
 Lucia Bihler (* 1988), deutsche Theaterregisseurin
 Urs Bihler (* 1944), Schweizer Schauspieler

Siehe auch:
 Otto Bihler Maschinenfabrik
 Recep Biler (* 1981), türkischer Fußballtorhüter
 Bieler, Familienname
 Biehler
 Biller
 Bühler